Bogoria est le nom :

Toponymes 
En Pologne, dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 de la gmina de Bogoria, dans le powiat de Staszów, 
 du village de Bogoria, chef-lieu de cette gmina.
 de Bogoria, village du powiat de Sandomierz.

Au Kenya :
 du lac Bogoria, dans la province de la Vallée du Rift

Autres 
 d'un genre de la famille des Orchidaceae : Bogoria.